A 2010–2011-es magyar nemzeti női labdarúgó-bajnokság első osztálya (hivatalos nevén: Női NB I 2010–11) tíz csapat részvételével 2010. augusztus 14-én  rajtolt. A címvédő az MTK Hungária FC, amely megvédte címét.

A bajnokság csapatai 

A 2010–2011-es magyar nemzeti labdarúgó-bajnokság első osztályát tíz csapat részvételével rendezték, melyből öt fővárosi, öt vidéki egyesület.

Változások az előző idényhez képest 
Feljutott a másodosztályból
 Páter Fit-Well-Nagykutas
 TFSE-Hegyvidék SE

Alapszakasz

Végeredmény

Kereszttáblázat

Rájátszás - Felsőház

Az alapszakasz befejezése utáni állás 
Az alapszakasz befejezése utáni állás az alapszakaszból hozott egymás elleni eredményekkel.

Végeredmény 

A bajnok MTK Hungária FC játékosai
Horváth Eszter (15), Rothmeisel Dóra (7), Szőcs Réka (5), Erdélyi Tamara (1), kapusok – Demeter Réka (19), Gaál-Szabó Beáta (3), Gál Tímea (26), Godvár Katalin (12), Kókány Regina (5),  Méry Rita (25), Nagy Alexandra (5), Nagy Lilla (23), Palkovics Nóra (11), Papp Dóra (24), Pinczi Anita (22), Schumi Mercédesz (11), Smuczer Angéla (26), Szabó Zsuzsanna (25), Tatai Krisztina (5), Tell Zsófia (24), Tóth I Alexandra (15), Vágó Fanny (16), Vesszős Mercédesz (23), Víg Viktória (8), Zvara Tímea (2).
Edző: Turtóczki Sándor

Az ezüstérmes Viktória FC-Szombathely játékosai
Papp Eszter (22), Horváth Bettina (9), Földes Fanni (1), kapusok – Borbély Otília (8), Krenács Lilla (7), Marsai Nikoletta (25), Eva Martínez Gil (spanyol, 5),  Megyeri Boglárka (25), Nagy Dóra (16), Pas Alexandra (24), Pulai Lilla (15), Rába Anita (14),  Rácz Zsófia (25), Sipos Lilla (25), Szarvas Alexandra (23), Tálosi Szabina (24), Tischler Fruzsina (14), Tóth II Alexandra (25), Tóth Enikő (24), Tóth Klaudia (11).
Edző: Hérincsné Markó Edina

A bronzérmes Astra Hungary FC játékosai
Kovács Klaudia (25),  Kiss Nikolett (4), kapusok – Balló Éva (9), Barna Judit (5), Borhi Csilla (3), Ferbert Annamária (20), Fogl Katalin (20), Halászi Kinga (12), Hegyi Szilvia (13), Jakab Kata (1), Kakuszi Adrienn (22), Megyes Ágnes (26), Molnár Judit (24),  Németh Dorottya (1), Pincze Gabriella (21), Pintér Violetta (12), Schatz Regina (11), Sebestyén Györgyi (15), Szabó Boglárka (25), Széles Viktória (2), Törteli Anikó (1), Törteli Diána (4), Üveges Katalin (8), Vadas Nikolett (21), Vidács Krisztina (20).
Edző: Dombó János

Kereszttáblázat

Rájátszás - Alsóház

Az alapszakasz befejezése utáni állás 
Az alapszakasz befejezése utáni állás az alapszakaszból hozott egymás elleni eredményekkel.

Végeredmény

Kereszttáblázat

Fordulók

Alapszakasz

Rájátszás

Helyezések fordulónként 
 	 
A csapatok helyezései fordulóként, a kinyit gombra kattintva tekinthetőek meg 	 
Az 1. és 18. forduló közt az alapszakasz, a 19. és 28. forduló közt a rájátszás tíz fordulójának állását mutatja.

Vezetőedzők

Vezetőedző-váltások

A góllövőlista élmezőnye 

Alapszakasz

Felsőházi rájátszás

Alsóházi rájátszás

Összesített góllövőlista

Jegyzetek

Források 
 MLSZ adatbank
 www.noilabdarugas.hu

Magyar 1
Magyar 1
Magyar női labdarúgó-bajnokságok